Sass oder Saß steht für:
 Sass (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Saß (Adelsgeschlecht), baltisches Adelsgeschlecht
 Brüder Sass, deutsches Einbrecherpaar
 Sass (Film), deutscher Film von Carlo Rola (2001)
 Sass (Stylesheet-Sprache), Auszeichnungssprache
 Saß (Einheit), Volumenmaß auf Malta

SASS steht als Abkürzung für:
 SASS-S und SASS-C, Messtools für Radargeräte, siehe Sunstrobe-Recording

Siehe auch:
 Sas
 Saaß
 Szasz
 Sasse

Abkürzung